Ramsden ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Ramsden, US-amerikanischer Fußballspieler und -funktionär
 Barbara Mary Ramsden (1903–1971), australische Herausgeberin
 Barney Ramsden (1917–1976), englischer Fußballspieler
 Denise Ramsden (* 1990), kanadische Radrennfahrerin

 Jesse Ramsden (1735–1800), englischer Optiker
 John Ramsden (1947–2009), britischer Historiker
 Matthew Ramsden (* 1997), australischer Leichtathlet
 Mel Ramsden (* 1944), britischer Konzeptkünstler
 Michael Ramsden (1947–2016), australischer Maler
 Simon Ramsden (* 1981), englischer Fußballspieler

Ramsden bezeichnet außerdem:
 Ramsden (Mondkrater), benannt nach Jesse Ramsden
 (8001) Ramsden, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ramsden-Okular, erfunden von Jesse Ramsden